Plebania – budynek kościelny
 Plebania – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim
 Plebania – polski serial telewizyjny
 Plebania – polski zespół muzyczny